Cividale – frazione di Mirandola, in provincia di Modena
Cividàl di Belluno – antico nome di Belluno
Cividale del Friuli – comune in provincia di Udine
Cividale Mantovano – l'unica frazione di Rivarolo Mantovano, in provincia di Mantova

Vedi anche
 Cividate